Hubarjew (Hubajewa, weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Kateryna Hubarjewa (* 1983), ehemalige „Ministerin für Auswärtige Angelegenheiten“ der international nicht anerkannten „Volksrepublik Donezk“
 Pawlo Hubarjew (* 1983), ukrainischer Politiker und Wortführer der prorussischen Bewegung in der Ostukraine

Siehe auch:
 Gubarew